Urbana peut désigner :

Toponymes

Urbana (Illinois)
Urbana (Iowa)
Urbana (Maryland)
Urbana (Missouri) 
Urbana (New York)
Urbana (Ohio)
Urbanna (Virginie)

Urbana (Italie)

Autres 
Urbana : un festival français de cultures urbaines ;
Urbana guilde World of Warcraft EU-Elune.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme